

Апрель 
 27 апреля — Аль-Вакиди, исламский историк.

Сентябрь 
 6 сентября — Гондульф, епископ Меца (816—823), католический святой.

Октябрь 
 9 октября — Ангильберт I, архиепископ Милана (822—823).
 Фома Славянин, вождь одной из самых крупных гражданских войн в Византийской империи, имевшей место в 821—823 годах.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Кёлвульф I, король Мерсии, Восточной Англии и Кента (821—823).
 Людевит Посавский, князь паннонских хорватов (ок. 810—823).
 Тимофей I, католикос-патриарх Церкви Востока.
 Фёкла, византийская императрица, первая супруга императора Михаила II Травла.

0823
Умершие в 823 году